Das Boot kan syfta på:

Ubåt (roman) – en roman av Lothar-Günther Buchheim, originaltitel Das Boot.
Das Boot (film) – tysk krigsfilm från 1981.
Das Boot (TV-serie) – tysk TV-serie från 2018–2020.
Das Boot (sång) – sång komponerad av Klaus Doldinger 1981. Cover av U 96 1991.
Das Boot (musikalbum) – album av U 96 från 1992.